Saint-Valérien puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

( Quebec) 
 Saint-Valérien, municipio de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Valérien-de-Milton, municipio de Montérégie Este.

Saint-Valérien, comuna de Vendée.
 Saint-Valérien, comuna de Yonne.